Aceasta este lista capitalelor europene ordonată după suprafața lor (în km2).

Capitalele în ordine alfabetică:

 Lista
Europene
Capitale
Capitale, Europene